Freno continuo automatico Hardy: sistema frenante pneumatico a vuoto;
 Freno continuo automatico Westinghouse: sistema frenante pneumatico a depressione.